Дутра — португальская фамилия:
 Дутра, Эурику Гаспар — президент Бразилии в 1945—1951 годах;
 Дутра да Силва, Рожериу — бразильский теннисист;
 Дутра, Тиаго — бразильский футболист.

См. также 
 Президенти-Дутра